David Byrne peut désigner :
  (né en 1905), un footballeur irlandais ;
 David Byrne (né en 1947), un homme politique irlandais et un ancien commissaire européen ;
  (né en 1960), un footballeur sud-africain ;
  (né en 1961), un footballeur britannique ;
 David Byrne (né en 1952), un musicien, cofondateur du groupe américain Talking Heads.